About a Girl () — песня американской гранж-группы Nirvana, впервые вышедшая на их альбоме Bleach в 1989 году. Также существует акустическая версия песни, вышедшая на альбоме MTV Unplugged in New York и в качестве сингла в 1994 году.

История 
Согласно биографии Nirvana 1994 года Come as You Are: The Story of Nirvana Майкла Азеррада, Курт Кобейн написал «About a Girl» после того, как целый день слушал альбом Meet the Beatles!. Кобейн не хотел включать песню на Bleach, опасаясь того, что она может оттолкнуть тогдашних исключительно гранж-фанов. В интервью 1993 года журналу Rolling Stone с Дэвидом Фрике, он объяснил:

«Мне очень нравилась поп-музыка, мне очень нравились R.E.M., и разные старые исполнители 60-х годов. Но со стороны той общественной, андеграундой среды шло сильное давление — что-то типа давления, которое на тебя оказывают в школе. Так что, было довольно рисковано включить джэнгловую поп-песню типа R.E.M. на гранж-альбом в той среде».

Однако продюсеру Bleach Джеку Эндино очень понравилась песня; он считал песню потенциальным синглом. Бутч Виг, спродюсировавший прорывной альбом Nirvana 1991 года Nevermind, в интервью 2004 года журналу NME сказал: «Все говорят об увлечении Курта панк-роком, но он так же был большим поклонником The Beatles, и чем больше времени мы проводили вместе, тем больше становилось заметно влияние их (Битлз) на него (Курта Кобейна)».

«About a Girl» была записана в декабре 1988 года Эндино в Сиэтле, штат Вашингтон. Песня примечательна тем, что она одна из немногих с первого альбома группы, которую она исполняла на протяжении всей своей концертной деятельности вплоть до смерти Кобейна в 1994 году. Акустическая версия песни была записана во время выступления группы на телепередаче MTV Unplugged 18 ноября 1993 года в Sony Music Studios, Нью-Йорк. Запись песни была выпущена на посмертном альбоме группы MTV Unplugged in New York в 1994 году, и, как единственный коммерческий сингл из этого альбома, достигла первой позиции в хит-параде Modern Rock Tracks.

Текст песни 
Согласно Чэду Ченнингу, ударнику Nirvana в периоды с 1988 по 1990 гг., у Кобейна не было названия для песни когда он впервые сыграл её в студии. Когда Ченнинг спросил о чём была песня, Кобейн ответил: «О девушке». Девушкой была Трейси Марандер, с которой Кобейн жил в то время. Песня рассказывает о сложных отношениях пары, обусловленные тем, что Кобейн отказывался устраиваться на работу или совместно выполнять обязанности по уборке квартиры (в которой он держал много своих животных). Во время споров по этому вопросу, Кобейн иногда угрожал, что перейдет жить в машину, после чего Марандер, как правило, успокаивалась. Кобейн никогда не говорил Марандер, что он написал «About a Girl» для неё. В фильме Ника Блумфилда 1998 года «Курт и Кортни», Марандер сказала, что узнала, что песня была написана для неё, только после прочтения Come as You Are: The Story of Nirvana.

Список композиций 
Обе песни сингла написаны Куртом Кобейном.
 «About a Girl» (Live)
 «Something in the Way» (Live)

Позиции в чартах

Сингл-чарты

Airplay-чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1994 года
Песни Nirvana
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Композиции альтернативного рока
Песни, написанные Куртом Кобейном
Песни 1989 года
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы Nirvana